Beijo – gesto humano de carinho
O Beijo - escultura do francês Auguste Rodin
O Beijo - filme brasileiro de 1964
O beijo (Gustav Klimt) - pintura do austríaco Gustav Klimt
French Kiss - filme de 1995 com Meg Ryan, conhecido em Portugal como O Beijo
Beijo-de-frade – planta da família das Balsaminaceas
Beijinho - nome comum do gastrópode Trivia monacha.

Ver também 
Beijinho
Beijoca